

Musica 
Roxanne – singolo dei Police del 1978
Roxanne – singolo di Arizona Zervas del 2019

Cinema 
Roxanne (Roxanne) – film statunitense del 1987 diretto da Fred Schepisi
Roxanne, (inedito in Italia) – film rumeno del 2013 diretto da Valentin Hotea

Altro 
Roxanne – forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Rossana